Ćetković ist der Familienname folgender Personen:

 Đorđije Ćetković (* 1983), montenegrinischer Fußballspieler
 Marko Ćetković (* 1986), montenegrinischer Fußballspieler
 Sergej Ćetković (* 1975), montenegrinischer Sänger und Teilnehmer am Eurovision Song Contest 2014